Le nom Kermès, d'origine indo-européenne (on le trouve dans l'arabe qirmiz () et le persan qermez () : sanglant ; rouge ; cochenille) est porté par :

 Kermes, un genre d'hémiptères de la famille des Kermesidae, super-famille des Coccoidea (cochenilles)
 Kermes vermilio (Planchon 1864), espèce du genre Kermes plus connue sous la dénomination de .
 Le chêne kermès (Quercus coccifera), chêne méditerranéen parasité par Kermes vermilio.
 Le kermès officinal, une poudre à base d'oxysulfure d'antimoine, aussi appelée poudre des Chartreux.

Références